Александр Николаевич Барыбин (род. 27 июня 1951, Орёл) — украинский политик. С 8 февраля 2013 по 7 июня 2013 секретарь Мелитопольского горсовета и исполняющий обязанности городского головы.

Биография 
Родился в 1951 году в городе Орёл. В 1954 году с семьёй переехал в Мелитополь. Учился в школе № 25. После её окончания в 1968 году поступил в МИМСХ (ныне ТГАТУ) на специальность инженера-механика. С 1973 по 1974 год работал на Гуляйпольском ремонтном заводе. Затем вернулся в Мелитополь и устроился работать на СТО «Южная». Там он работал мастером, затем старшим мастером, главным инженером, и. о. директора. С 1981 года работал на Моторном заводе диспетчером, замначальника сборочного цеха, начальником гарантийно-технического обслуживания, директором заводской СТО.

В 1998 году Барыбин открыл на улице Дружбы собственную станцию техобслуживания автомобилей. В апреле 2006 года стал главой городской комиссии по земельным отношениям и экологии.

После отстранения от должности мэра Сергея Вальтера исполняющим обязанности городского главы стал Александр Барыбин. 7 июня 2013 года на заседании мелитопольского горсовета депутаты поменяли секретаря. Вместо Александра Барыбина, руководителем города и горсовета стал Андрей Чаппа. Также из рук заместителя губернатора Запорожской области Юрия Пелыха, Александр Барыбин получил орден «За заслуги перед запорожским краем»

По утверждениям украинских источников, весной 2022 года после занятия Мелитополя ВС РФ вошёл в состав новой администрации города.

Примечания

Ссылки 
 Александр БАРЫБИН: «В развитии Мелитополя все задачи — ключевые» 
 Александр Барыбин: «Проблем в городе нет и не будет» 
 Александр БАРЫБИН, секретарь Мелитопольского городского совета: «Работа горсовета станет более продуктивной» 
 Мелитополь выразил недоверие милиции 
 На посту руководителя города Александра Барыбина сменил Андрей Чаппа 
 Бюджет развития на следующий год равен 32 миллионам гривен вместо желаемых 250 миллионов 

Депутаты Мелитопольского городского совета
Выпускники ТГАТУ
Главы Мелитополя